Акчий — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Акчий — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

Китай 
 Акчий — посёлок в составе уезда Каба округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района.

См. также 
 Ак-Чий
 Акши
 Акший